Grupa galaktyk M106 (Grupa w Psach Gończych II) – grupa galaktyk znajdująca się w gwiazdozbiorze Psów Gończych w odległości 30 milionów lat świetlnych.

Grupa M106 leży bezpośrednio za grupą galaktyk M94 nazywaną również grupą w Psach Gończych I. Uniemożliwia to dokładne wyznaczenie granicy pomiędzy tymi grupami, które prawdopodobnie mogą być połączone. Grupa ta zawiera 9 dużych galaktyk, z których najjaśniejszą jest Messier 106. Grupa M106 kieruje się w stronę masywnej gromady galaktyk w Pannie.

Grupa M106 należy do Supergromady w Pannie.

Galaktyki grupy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Grupa M106 w bazie SEDS.org 

 
Gwiazdozbiór Psów Gończych